Mandinka, Mandinga of Mandingo kan staan voor:
 een volk uit West-Afrika, zie Mandinka (volk)
 de taal van dat volk, zie Mandinka (taal)
 een muziekgroep uit Roemenië, zie Mandinga (band)
 een lied van Sinead O'Connor, zie Mandinka (lied)
 een film uit 1975 van Richard Fleischer met James Mason en Susan George, zie Mandingo (film)
 een Amerikaans pornoacteur, zie Mandingo (pornoacteur)